Си́ла Никола́евич Сандуно́в (Силова́н Зандуке́ли) (; 1756—1820) — русский актер и предприниматель грузинского происхождения, брат юриста Н. Н. Сандунова и муж певицы Е. С. Сандуновой. Основатель Сандуновских бань.

Происходил из благородной грузинской фамилии Зандукели, представители которого переселились в Россию вместе с окружением грузинского монарха Вахтанга VI в 1724 году. В 1776 году выступил на сцене московского Петровского театра, где сразу занял одно из самых видных мест в труппе. Вскоре был переведён на службу в придворный театр в Санкт-Петербурге, где также сделался любимцем публики.

С 1794 года вновь играл в Москве, где в 1800-х годах занимал место режиссёра. Оставил сцену в 1810 году.

Сандунов был одним из лучших выразителей господствовавшего в то время ложноклассического направления. Играл преимущественно роли плутоватых слуг и подьячих и в этой области был неподражаем, превосходно умея видоизменять один и тот же тип. В устах Сандунова тяжёлые и неповоротливые остроты старинных наших комиков точно преображались; казалось, будто они сейчас только родились у него.
Был женат на певице Елизавете Семёновне Урановой.

Похоронен на Лазаревском кладбище.

Примечания

Литература 
 
Пикуль В.С. «Сандуновские бани», миниатюра.

Ссылки 
 Сандунов Сила Николаевич — Малый театр
 А. Н. Сиротинин. Сандуновы // Исторический вестник, 1889, № 9
 E. H. Опочинин. К биографии Сандуновых // Исторический вестник, 1889, № 11
 А. Н. Сиротинин. Новые сведения о Сандуновых // Исторический вестник, 1890, № 3

Актёры Российской империи
Похороненные на Лазаревском кладбище (Москва)